Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Nalbandian che ha battuto in finale Ronald Agénor 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Fernando González (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Luis Horna (semifinali)

 Juan Albert Viloca (secondo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Martin Rodriguez (primo turno)
 Oliver Gross (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2001